Doralt ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Doralt (* 1939), österreichischer Jurist und Hochschullehrer
 Walter Doralt (* 1978), österreichischer Jurist und Hochschullehrer
 Werner Doralt (* 1942), österreichischer Jurist und Hochschullehrer